

Алленсвілл — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Алленсвілл — переписна місцевість, штат Пенсільванія